Motier steht für:

 Motier de La Fayette, französisches Adelsgeschlecht
 Môtier, Dorf im Seebezirk, Kanton Freiburg, Schweiz